Taylor St. Clair ou Taylor St. Claire (nascida em 1 de junho de 1972 em Richmond, Virgínia) é uma atriz pornográfica estadunidense. Desde sua estréia, em 1995, lançou mais de 400 filmes.

Depois de realizar filmes B e trabalhar como modelo, Taylor St. Clair estréia no cinema adulto em 1995. Inicialmente limitado papéis em filmes de gênero softcore (The Click, Heidi's Wicked Ambitions, Captured Beauty, Collection Agency) ou masturbação (Up and cummers 19, Watch me). Desde 2000, a atriz aumenta a intensidade ao filmar cenas regularmente tanto de sexo anal (Flaunt it, Fresh meat 15, Nice rack 6) como cenas de dupla penetração Cocktails 2, Balls deep 2, Anal addicts 3). Chegou à fama com o filme The Fashionistas (2002), em que ganhou três prêmios AVN, incluindo Melhor Atriz, e dois prêmios XRCO.

Prêmios

Prêmios AVN 
 2004 Melhor cena de sexo em grupo por Looking in
 2003 Melhor atriz por The Fashionistas
 2003 Melhor cena lésbica por The Fashionistas
 2003 Melhor cena de sexo em grupo por The Fashionistas
 2002 Melhor cena lésbica por Where The Girls Sweat 5
 2002 Melhor cena de sexo em grupo por Fade to Black

Prêmios XRCO 
 2002 Melhor cena heterosexual por The Fashionistas
 2002 Melhor cena lésbica por The Fashionistas'''
 2002 Melhor cena de sexo em grupo por The Fashionistas''

Ligações externas 
 Página personal y foro de la actriz

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Richmond (Virgínia)